Ораховац ( или Rahoveci; ) — город на Балканском полуострове, в Западном Косово. Согласно административно-территориальному делению Сербии входит в Призренский округ автономного края Сербии Косово и Метохия, Согласно административно-территориальному делению частично признанной Республики Косово, фактически контролирующей город, является административным центром одноимённой общины Республики Косово.

Административная принадлежность

Название 
Название произошло от произрастающих в округе орехов.

См. также 
 Рафчане

Примечания

Ссылки 
 Муниципалитет 
 Rahoveci.NET 
 BBC article concerning March 2004 riots 
 Association of Kosovo Municipalities 
 Statistical Office of Kosovo (SOK)
 OSCE Mission in Kosovo > Municipal profiles 
 Internationl Organization for Mifration (IOM)
 Survivors describe massacre in Rahovec
 Human Rights Publication-Massacre in Pastasel, Rahovec  
 Massacre at Krusha e Madhe,Rahovec
 Photographic Evidence of Kosovo Genocide and Conflict

Города Республики Косово
Сербские анклавы Косова
Населённые пункты Сербии
Города Джяковицкого округа